Birkenried ist eine deutsche Ortsbezeichnung:

 Birkenried (Gundelfingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Birkenried, bis 1936 Uszballen, 1936 bis 1938 Uschballen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Loschtschinka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland